Alijó — vila em Portugal
Alijó (freguesia) — freguesia em Portugal

Desambiguações de topônimos